Il doppio del torneo di tennis Gerry Weber Open 1993, facente parte dell'ATP Tour 1993, ha avuto come vincitori Petr Korda e Cyril Suk che hanno battuto in finale 7–6, 5–7, 6–3 Mike Bauer e Marc-Kevin Goellner.

Teste di serie

  Grant Connell /  Patrick Galbraith (primo turno)
  Jakob Hlasek  /  Patrick McEnroe (primo turno)

  Paul Haarhuis /  Jan Siemerink (primo turno)
 n/a
  Andrej Ol'chovskij /  Menno Oosting (semifinali)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

Gerry Weber Open 1993
ATP Tour 1993